Distrikt Oropesa bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Oropesa (Antabamba), Distrikt in der Provinz Antabamba (Region Apurímac)
 Distrikt Oropesa (Quispicanchi), Distrikt in der Provinz Quispicanchi (Region Cusco)